Фразы по безопасности (указания по безопасности, S-фразы; ) — стандартные указания по безопасному обращению с опасными веществами, установленные в Приложении IV Директивы 67/548/EEC ЕЭС «Согласование законов, предписаний и административных положений в отношении классификации, упаковки и маркировки опасных веществ».
Список указаний был переопубликован в Директиве 2001/59/EC Евросоюза.

Правила составления и расшифровки S-фраз 
См. Указания по безопасности R/S.

Перечень S-фраз 
(Фразы, соответствующие пропущенным номерам, были отменены или включены в другие фразы)

Стандартные сочетания S-фраз

См. также 
 Указания по безопасности R/S
 Фразы риска (R-фразы)
 Краткие характеристики опасности (H-фразы)
 Меры предосторожности (P-фразы)

Примечания 

Техника безопасности
Международные стандарты
Появились в 1967 году